Ivana – forma femminile del nome proprio di persona Ivano
Ivana – municipalità delle Filippine nella Provincia di Batanes
Milan Ivana – calciatore slovacco

Altri progetti